Анна Казимировна Вержбицкая (; 8 февраля 1915, Борисов — 6 февраля 2000) — директор совхоза «Старо-Борисов» Борисовского района Минской области, Белорусская ССР. Герой Социалистического Труда (1966). Заслуженный агроном БССР.

Биография 
Окончила МичГАУ в Мичуринске в 1940 году. С 1947 года — агроном, в 1961—1971 годах (по другим данным, в 1961—1973) — директор совхоза «Старо-Борисов». С 1973 года — старший агроном Минского областного управления профессионально-технического образования.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за успехи в развитии животноводства, увеличение производства и заготовок сельскохозяйственной продукции удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Член ЦК КПБ в 1954—1956 и 1961—1966 годах. Член Комитета советских женщин в 1966—1977 годах.

Примечания

Литература 
 А. Пряшников, Притяжение // Труд, талант, доблесть.: В 2-х ч. Ч. 1/[Сост. Е. Э. Павлюць, Б. И. Сушкевич, В. В. Шарпило].— Мн.: Беларусь, 1981.— 414 с., ил., стр. 149—154

Члены ЦК КП Белоруссии
Директора совхозов
Делегаты XXIII съезда КПСС
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании